Южная Осетия признана начиная с 2008 года 6 государствами-членами ООН: Никарагуа, Россией, Венесуэлой, Науру, Тувалу и Сирией. В настоящее время Южная Осетия имеет пять посольств.

Европа 

 
 Сухум (Посольство, начиная с 15 апреля 2008 года)

 
 Донецк (Посольство, начиная с 16 апреля 2015 года)

 
 Луганск (Посольство, начиная с 16 апреля 2015 года)

 
 Посольство  Южной Осетии в Москве

 
 Цхинвал (посольство в Никарагуа с резиденцией в Цхинвале, начиная с 6 сентября 2011 года)

Примечания 

 
Юж. Осетия